Se llaman dadas o dadesias a las fiestas que se celebran en Atenas en honor del nacimiento de algunos dioses particulares y de todos en general. 

Una de las principales ceremonias consistía en encender muchas antorchas. Las más célebres de estas fiestas fueron las que celebraban 

 en memoria de los dolores de Latona en su parto y del nacimiento de Apolo y Diana
 las que hacían en honor del nacimiento de Glicon y de los dioses
 en memoria del matrimonio de Odaliro hijo de Esculapio y de Olimpiada, madre de Alejandro

Referencias
Diccionario histórico enciclopédico, 1833

Fiestas de la Antigua Grecia